Urasz – bogini sumeryjska
 Urasz – bóg babiloński
 Urasz – dawna nazwa nawłoci pospolitej